Dinnington kan syfta på följande platser:

 Dinnington, Somerset – en ort och civil parish i South Somerset, Somerset, England
 Dinnington, South Yorkshire – en ort i Dinnington St. John's, Rotherham, South Yorkshire, England
 Dinnington (Tyne and Wear) – en ort och civil parish i Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England